

Onomastica
Gershon – variante del nome ebraico Gershom

Persone
Amit Gershon – cestista israeliano
Gina Gershon – attrice, cantante, scrittrice, musicista e doppiatrice statunitense
Grant Gershon – direttore d'orchestra e pianista statunitense
Pini Gershon – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo israeliano
Rami Gershon – calciatore israeliano